, une phrase de Winston Churchill prononcée durant la Seconde Guerre mondiale
 Darkest Hour, groupe américain de metalcore
 The Darkest Hour, film américano-russe de Chris Gorak sorti en 2011
 Darkest Hour, film britannique de Joe Wright sorti en 2017
 The Darkest Hour, tire original du roman Une sombre prophétie paru en 2004